Notharun kan syfta på följande platser:

Finland 

 Notharun, Raseborg, Nyland, 
 Notharun, Ingå, Nyland,

Se även
Notharuna

Robotskapade Finlandförgreningar